Тур може да се отнася за:

 Тур (говедо) (Bos primigenius) – изчезнал едър тревопасен бозайник, предтеча на домашното говедо;
 Кавказки козел или западнокавказки тур (Capra caucasica) – вид коза;
 Източнокавказки тур (Capra cylindricornis) – вид коза
 Тур (град) – град във Франция;
 Тур (окръг) – окръг във Франция;
 Тур (графство) – средновековно графство;
 Тур – река в Швейцария;
 тур – пътешествие с цел развлечение, опознаване или друго.
 Тур - шахматна фигура